Українське товариство оцінювачів

Уто (Франція)
Уто, Кумамото